Gronowo (Braniewo)
 Gronowo (Lubomino)
 Gronowo (Mrągowo)
 Gronowo Elbląskie (gmina)
 Gronowo en Poméranie-Occidentale.